Ольга Новикова:
 
 Новикова, Ольга Алексеевна (урожд. Киреева; 1840—1925) — русская писательница, была посредником в отношениях между российскими и британскими государственными деятелями.
 Новикова, Ольга Евгеньевна (род. 1977) — белорусская футболистка.
 Новикова, Ольга Ильинична (род. 1950) — российская писательница.